Borttscheller ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Borttscheller (1896–1973), deutscher Jurist, Journalist und Politiker (FDP), Bremer Senator
 Ralf Borttscheller (* 1945), deutscher Jurist und Politiker (CDU), Bremer Senator